PS-1 (samolot) – polski samolot amatorski konstrukcji inż. S. Praussa
 PS-1 – projekt polskiego samolotu-zmiennopłata
 Shin Meiwa PS-1 – japońska łódź latająca